Isole Occidentali – arcipelago della Papua Nuova Guinea
 Isole Occidentali o Ebridi Esterne – arcipelago della Scozia, nel Regno Unito